Матюшенко — українське прізвище.

 Матюшенко Анатолій Володимирович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Матюшенко Борис Павлович (1883—1944) — український громадський, політичний і державний діяч, у листопаді 1918 — лютому 1919 — міністр здоров'я та опікування Української Народної Республіки.
 Матюшенко В'ячеслав Вікторович (1975) — український та російський футболіст, захисник, футбольний функціонер та тренер.
 Кость Матюшенко  — єпископ Української Автокефальної Православної Церкви (1918—1937)
 Матюшенко Михайло Юрійович (1961—2022) —  український громадський діяч, військовослужбовець, полковник.
 Матюшенко Панас Миколайович (1879 — 1907) — український громадський і політичний діяч, унтер-офіцер Чорноморського флоту, керівник повстання на панцернику «Потьомкін».
 Матюшенко Валентина Володимирівна (1972) — українська оперна співачка-сопрано, заслужена артистка України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко